Arjun Dasgupta, nome alla nascita di Gil Rossellini (1956-2008) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano di origine indiana
Buddhadeb Dasgupta (1944) – regista e sceneggiatore indiano
Partha Dasgupta (1942) – economista indiano
Probal Dasgupta (1953) – linguista ed esperantista indiano
Rana Dasgupta (1971) – scrittore britannico d'origine indiana
Roma Dasgupta, nota come Suchitra Sen (1931-2014) – attrice indiana
Surendranath Dasgupta (1887-1952) – filosofo indiano